Toponímia:
 Beja (municipi de Portugal), ciutat i municipi de Portugal 
 Beja (Letònia), ciutat i municipi de Letònia 
 Districte de Beja, districte portuguès de la província del Baix Alentejo 
 Beja o Bija, principat-estat de l'Índia a Himachal Pradesh 
 Béja, ciutat de Tunísia 
 Governació de Béja, divisió administrativa tunisiana al nord-oest del país 
 Beja (poble), grup ètnic del Sudan 
 Llengua beja, llengua afroasiàtica parlada pel poble beja